Kac
 EC KAC

Ludzie o nazwisku Kac 
 Awraham Kac
 Chajjim Kac
 Daniel Kac
 Ja’akow Kac (1906–1967)
 Jisra’el Kac (1927–2010)
 Jisra’el Kac (ur. 1955)
 Józef Kac
 Mark Kac
 Markus Kac
 Mosze Kac
 Szemu’el Kac (polityk)
 Włodzimierz Kac
 Zysze Kac